Hulse ist der Familienname folgender Personen:

 Cale Hulse (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Russell Hulse (* 1950), US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger